Příjmení Gregson-Williams nosí více osob:
 Harry Gregson-Williams (* 1961) – britský skladatel filmové hudby, bratr Ruperta
 Rupert Gregson-Williams (* 1966) – britský skladatel filmové hudby, bratr Harryho

Související články 
 Williams (příjmení)

Anglická příjmení